John Sumner ist der Name folgender Personen:

* John Sumner (Schauspieler, † 1649) († 1649), englischer Schauspieler
 John Sumner (Bergsteiger) (1936–2004), britischer Bergsteiger
 John Sumner (Jazzmusiker) (1942–2019), kanadischer Schlagzeuger
 John Sumner (Schauspieler, 1951) (* 1951), britischer Schauspieler 
 John Bird Sumner (1780–1862), britischer Geistlicher, Erzbischof von Canterbury 
 John Hackman Sumner (1924–2013), australischer Regisseur und Theaterleiter 
 John S. Sumner (John Saxton Sumner; 1876–1971), US-amerikanischer Jurist

Siehe auch:
 J. D. Sumner (John Daniel Sumner; 1924–1998), amerikanischer Gospelsänger